Гавриил Вишневский:
 Вишневский, Гавриил Андреевич (1873—1955) — член IV Государственной думы от Киевской губернии.
 Вишневский, Гавриил Фёдорович (1716—1752) — полковник русской армии.